Михаи́л Ива́нович Буя́нов (род. 1937) — советский и российский строитель, Герой Социалистического Труда (1981), заслуженный строитель Российской Федерации.

Биография 
Родился 4 ноября 1937 года в Иркутской области. Работать начал в 16 лет.

В 1956—1958 годах проходил срочную службу в Советской Армии. Демобилизовавшись, пришёл на работу слесарем в трест «Уралэнергомонтаж» в городе Серове Свердловской области.

В 1961 году М. И. Буянов переехал в Тюмень и стал работать здесь электрогазосварщиком в Строительном управлении № 19 Главтюменнефтегазстроя. В 1970 году он перешёл в Комсомольско-молодёжное монтажное управление (КММУ) № 1 объединения «Сибкомплектмонтаж», где стал бригадиром и, проработав в этой организации 14 лет, достиг высоких производственных показателей. Его бригада начала осваивать вахтово-экспедиционный метод работы в условиях Крайнего Севера. Сам М. И. Буянов стал автором многих рационализаторских предложений. Неоднократно он отмечался высокими правительственными наградами. В 1976 году М. И. Буянов был удостоен Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде, а именно «за совершенствование планирования работы бригад, внедрение блочно-комплектного метода строительства».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1981 года за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств, проявленную трудовую доблесть бригадиру слесарей-монтажников комсомольско-молодёжного монтажного управления № 1 объединения «Сибкомплектмонтаж» Михаилу Ивановичу Буянову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1984 году М. И. Буянов перешёл на должность слесаря-монтажника, а затем электросварщика ПММК № 13 ОАО «Сибкомплектмонтаж». В 1998—2003 годах трудился слесарем-монтажником (бригадиром) СПБ ОАО «Сибкомплектмонтаж». В настоящее время на пенсии.

В 2011/2012 году был выдвинут губернатором Тюменской области в Зал национальной трудовой славы.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (02.03.1981)
 орден Ленина (02.03.1981)
 орден Октябрьской революции (13.06.1986)
 орден Трудового Красного Знамени (02.02.1973)
 орден «Знак Почёта» (30.03.1971)
 Государственная премия СССР (1976)
 Заслуженный строитель Российской Федерации (1996)
 Почётный работник АО «Роснефтегазстрой» (1996)
 Избрание в Зал национальной трудовой славы (2011/2012)

Примечания

Ссылки 
 
 Граждане Российской Федерации, избранные в Зал национальной трудовой славы. Буянов Михаил Иванович
Монтажники
Делегаты XXVI съезда КПСС